Кубок обладателей кубков КАФ 1981 — 7-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие обладатели Кубков из 32 африканских стран. Победителем стал камерунский клуб Унион Дуала.

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 
Первый матч состоялся 22 ноября, ответный — 5 декабря 1981 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1981 на сайте RSSSF

Примечания 

1981
Футбол в Африке в 1981 году